Thornhill (Cumbria), een dorp in Cumbria, Engeland
 Thornhill (Derbyshire)
 Thornhill (Hampshire), een buitenwijk van Southampton, in Hampshire, Engeland
 Thornhill (West Yorkshire), een plaats en voormalig dorp in West Yorkshire, Engeland
 Thornhill (Dumfries and Galloway), een plaats in Dumfries and Galloway, Schotland
 Thornhill (Stirling), een plaats in het raadsgebied Stirling, Schotland
 Thornhill (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Thornhill (Brits-Columbia), een plaats in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Thornhill (Ontario), een stad in de Canadese provincie Ontario
 Thornhill Golf & Country Club, een golfbaan in Canada
 Thornhill Golf Club, een golfbaan in Schotland